Kainen steht für:
 Kainen, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Kajny, Ort in der Gmina Jonkowo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kainen, bis 1938: Alt Kainen und  Neu Kainen, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1950: Woronowo (Kaliningrad, Gurjewsk), Ort im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland